Vadas, családnév
 vadas mártás, vadas módra elkészített hús